Manzanilla romana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Chamaemelum nobile; o
 el nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas.